46. længdegrad kan henvise til:

 46. vestlige længdekreds
 46. østlige længdekreds